Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків 2012/2013 — двадцять другий чемпіонат України

Суперліга 

2012—2013